Ружицкий () — польская фамилия.

Известные носители 
 Ружицкий, Александр (1855—1914) — польский музыкальный педагог, пианист и композитор.
 Ружицкий, Александр Антонович (1938—2017) — советский партийный деятель. Первый секретарь Черкасского обкома КПСС (1988—1991).
 Ружицкий, Константин Иванович (1888—1964) — священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей. Ректор Московской духовной академии. Доктор богословия.
 Ружицкий, Людомир (1883—1953) — польский композитор, музыкальный педагог.
 Ружицкий, Владимир Петрович (род. 1956) — глава Люберецкого района Московской области (c 2005).
 Рожицкий, Ежи или Ружицкий (1909—1942) — польский учёный, математик и криптограф.
 Ружицкий, Самуэль (1781—1834) — польский генерал бригады, руководитель ноябрьского восстания 1830 года.
 Ружицкий, Сергей Викторович (1979) — украинский футболист, нападающий.
 Ружицкий, Эдмунд (1827—1893) — польский революционер, генерал участник Восстания 1863—1864 годов.
 Ружицкий, Яцек (около 1635— ?) — польский композитор эпохи барокко, музыкант и капельмейстер при дворе четырёх польских королей, королевский секретарь .